Сольцы́ — авиационная база (авиабаза, АБ) в Новгородской области в двух километрах к северу от города Сольцы.

На авиабазе были дислоцированы самолёты Ту-22М 840-го тяжелобомбардировочного авиаполка, входящего в 22 ТБАД. В 2011-м году полк был расформирован, однако ведутся переговоры о восстановлении полка.

Длина взлётно-посадочной полосы — 3000 метров, покрытие бетонное.

23 июня 2007 года на авиабазе Сольцы состоялось освящение самолёта Ту-95МС (также из 22-й Гвардейской Краснознамённой Донбасской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, но из 184-го тяжёлого бомбардировочного авиаполка, Энгельс), получившего имя «Великий Новгород». Именно этот самолёт в конце августа участвовал в авиасалоне МАКС-2007.

Бомбардировщики Ту-22М3 840 ТБАП в составе трёх самолётов приняли участие в параде на Красной площади 9 мая 2008 года в честь 63-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией. Также самолёты Ту-22М3 полка участвовали в Параде на Красной площади 9 мая 2010 года в честь 65-й годовщины Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

В настоящее время (2020) аэродром, обладающей максимальной в регионе длинной ВПП, продолжает обслуживаться Министерством обороны в качестве базы для тренировок военных лётчиков и во время учений ВКС России. На 2019-2020 был запланирован ремонт аэродрома.

Также аэродром Сольцы используется для приёма правительственных бортов при визитах в Новгород высших должностных лиц страны.

См. также 
 Список военных аэродромов России

Примечания

Ссылки 
 Авиабаза Сольцы на сайте Минобороны России
 Неофициальный сайт авиабазы Сольцы
 В гибели Ту-22М3 виноват двигатель
 Они улетели, но обещали вернуться (Новгородские ведомости)

Сольцы
Сольцы
Сольцы
Военные городки России
Военные аэродромы СССР
Сольцы